Southdown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Southdown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset